

Persone 
Ajla Del Ponte – velocista svizzera
Amalia Del Ponte – artista italiana
Carla Del Ponte – magistrata svizzera
Elios Del Ponte – calciatore italiano
Fausto Del Ponte – politico italiano
Giovanni Del Ponte – scrittore italiano
Raffaele Del Ponte – pittore, scenografo e illustratore italiano
Renato Del Ponte – storico italiano

Pagine correlate 
Da Ponte (disambigua) – pagina di disambiguazione
Lorenzo Delponte (1865-1942) – vescovo italiano
Ponte (disambigua) – pagina di disambiguazione